Nogometni klub "Aluminij" (NK "Aluminij" Kudričevo, "Aluminij Kidričevo"; "Aluminij") je nogometni klub iz Kidričeva, Podravska regija, Republika Slovenija.  
U sezoni 2019./20. klub je član "Prve Lige Telekom Slovenije".

O klubu 
NK "Aluminij" je osnovan 1946. godine u tadašnjem Strinišču pri sindikatu tamošnje tvornice glinice i aluminija. 1951. godine je "Aluminij" službeno registriran pri Mariborskom nogometnom podsavezu. Za vrijeme socijalističke Jugoslavije "Aluminij" se više sezona natjecao u "Slovenskoj republičkoj ligi" ("Slovenskoj zoni"), koju osvaja u sezoni 1965./66., te je klub u sezonama 1966./67., 1967./68.i 1968./69. član 2. savezne lige - Zapad. Do raspada SFRJ, "Aluminij" se također natjecao i u Ligi Varaždin-Maribor-Celje, Međuopćinskoj ligi Maribor-Ptuj-Slovenska Bistrica, Slovenskoj regionalnoj ligi - Istok i ostalim ligama na području Slovenije.  
Osamostaljenjem Slovenije, 1991. godine, klub igra u 1. ligi MNZ Ptuj. Od sezone 1992./93. do 1996./97. klub je član 3. slovenske lige - Istok, a od sezone 1997./98. je član 2. slovenke lige. U sezoni 2012./13. je prvi put član 1. slovenske lige, iz koje odmah ispadaju, ali se vraćaju u sezoni 2016./17. "Aluminij" je dva puta bio finalist Kupa Slovenije - u sezonama 2001./02. (kao drugoligaš) i 2017./18.

Stadion

Uspjesi

nakon 1991. 
 2. slovenska liga 
 prvak: 2010./11., 2011./12. 
 doprvak: 2008./09., 2014./15., 2015./16. 

 3. slovenska liga - Istok
 prvak: 1996./97. 
 doprvak: 1993./94. 

 1. razred MNZ Ptuj 
 doprvak: 2001./02. 

 Kup Slovenije 
 finalist: 2001./02., 2017./18. 

 Kup MNZ Ptuj
 pobjednik: 1991./92., 1993., 1994./95., 1999./2000., 2000./01., 2001./02., 2002./03., 2004./05., 2008./09., 2009./10., 2013./14.

Od 1945. do 1991. 

 Slovenska republička liga
 prvak: 1965./66. 
 doprvak: 1964./65. 

 Slovenska regionalna liga - Istok 
 prvak: 1984./85. 

 Slovenski republički kup 
 pobjednik: 1965.

Pregled plasmana

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutrašnje poveznice  
 Kidričevo

Vanjske poveznice 
  nkaluminij.net, službene stranice 
 NK Aluminij, facebook stranica 
  prvaliga.si, Aluminij (1. SNL) 
  nsz.si, Aluminij (2. SNL) 
  nsz.si, Aluminij (Kup) 
  int.soccerway.com, NK Aluminij 
  uefa.com, NK Aluminij 
  worldfootball.net, NK Aluminij 
  globalsportsarchive.com, NK Aluminij Kidričevo  
  transfermarkt.com, NK Aluminij Kidricevo 
  nogomania.com, Aluminij

Izvori 
 
  nkaluminij.net, O nas, pristupljeno 25. lipnja 2020. 
  nkaluminij.net, ŠPORTNI PARK NOGOMENTEGA KLUBA ALUMINIJ KIDRIČEVO, pristupljeno 25. lipnja 2020. 
  siol.net, NK Aluminij, objavljeno 1. srpnja 2018., pristupljeno 25. lipnja 2020. 
  futbolas.lietuvai.lt, NK Aluminij , pristupljeno 25. lipnja 2020. 
  foot.dk, Aluminij Kidricevo , pristupljeno 25. lipnja 2020. 
 Bratislav Stojanović, Dragiša Kovačević: Jugoslovenski fudbalski klubovi, Beograd, 1977., UDK: 061.237(497.1):796.332, str. 38  
  

Slovenski nogometni klubovi